Compagno o aiutante - espressione gergale per un caro compagno o collega (non necessariamente nella narrativa) che è, o generalmente considerato, subordinato a quello che accompagna.
Compagno, o Sàhib – nell'Islam, musulmano che conobbe Maometto
Compagno – epiteto usato tra appartenenti a organizzazioni politiche marxiste (o più generalmente comuniste), usato anche tra socialisti e radicali
Compagno – nome proprio di persona
 Compagno – componente del seguito del sovrano nell'antico Regno di Macedonia
Il compagno – romanzo di Cesare Pavese

Persone
Andrea Compagno (1996) – calciatore italiano
Francesco Compagno (1999) – hockeista su pista italiano
Giuliano Compagno (1959) – saggista e scrittore italiano
Giuseppe Compagno (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Leonard Compagno (...) – ittiologo statunitense
Manlio Compagno (1939-2020) – calciatore italiano
Rosario Compagno (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altri progetti